Barsabbas ist der Name folgender Personen:

 Joseph Barsabbas, genannt „Justus“ („der Gerechte“), war ein früher Christ, der im Neuen Testament genannt wird
 Judas Barsabbas, früher Christ, der in der Apostelgeschichte als Emissär des Apostelkonzils nach Antiochia erwähnt wird

Siehe auch:
 Barabas
 Barabasch (Begriffsklärung)
 Barabbas (Begriffsklärung)